Verenigde Staten:
Laredo (Missouri), een plaats in de staat Missouri
Laredo (Texas), een stad in de staat Texas
Laredo Ranchettes, een plaats in de staat Texas

Overige:
Laredo (Spanje), een gemeente in de Spaanse regio Cantabrië
Nuevo Laredo, een stad in Mexico grenzend aan de Texaanse stad Laredo
Laredo, de hoofdrol in de operette De Drie Musketiers van Ralph Benatzky
Laredo (televisieserie), Amerikaanse televisieserie tussen 1965 en 1967
 Laredo, district van de provincia Trujillo in Peru